Côte d’Azur steht für: 

 Côte d’Azur, Teil der französischen Mittelmeerküste
 Côte d’azur (Radsport), blauer Randstreifen auf Radrennbahnen
 Flughafen Nizza Côte d’Azur
 Tatort: Côte d’Azur, deutscher Fernsehkrimi von Ed Herzog (2015)

Siehe auch: